Това е списък на стартовете и орбиталните полети на космическите совалки в хронологичен ред

Външни препратки 
 Космическите мисии на НАСА 
 NASA ISS Consolidated Launch Manifest 
 Unofficial Space Shuttle Manifest 
 Space and Astronautics News